Bestemming Onbekend (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van de Evangelische Omroep
 Bestemming Onbekend (radioprogramma), een Vlaams radioprogramma